Dallinger ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Dallinger (1926–1989), österreichischer Politiker
 Claudia Dallinger (* 1962), österreichische Sängerin, Musicaldarstellerin, Schauspielerin und Moderatorin
 Frederick W. Dallinger (1871–1955), US-amerikanischer Politiker
 Fridolin Dallinger (1933–2020), österreichischer Komponist
 Gerhard Dallinger (1940–2016), österreichischer Komponist, Kapellmeister und Chorleiter
 James Dallinger (* 1985), neuseeländischer Ruderer
 Johann Wolfgang Dallinger, österreichischer Barockmaler
 Johann Dallinger von Dalling (der Ältere) (1741–1806), österreichischer Maler
 Johann Baptist Dallinger von Dalling d. J. (1782–1868), österreichischer Maler und Museumsdirektor
 Matthias Dallinger (1897–1979), österreichischer Bergmann und Politiker
 Reinhard Dallinger (* 1950) österreichischer Zoologe
 Sigmund Dallinger (1876–1939), deutscher Maler
 Stefan Dallinger (* 1962), deutscher Jurist
 William Dallinger (1839–1909), britischer Biologe

und der Angehörigen einer Künstlerfamilie Dallinger (Künstlerfamilie)

Siehe auch:
 Dalling